Het wereldkampioenschap superbike van Donington 1991 was de eerste ronde van het wereldkampioenschap superbike 1991. De races werden verreden op 1 april 1991 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1991
Donington